Těškovice má více významů:

 Těškovice – obec v pohoří Vítkovská vrchovina v okrese Opava.
 Těškovice (Háj ve Slezsku) – kopec (363 m n. m.) v pohoří Vítkovská vrchovina na území obce Háj ve Slezsku v okrese Opava.
 Těškovice (Onšov) – část obce Onšov v okrese Pelhřimov.
 Těškovická pahorkatina – geomorfologický podcelek pohoří Vítkovská vrchovina v Moravskoslezském kraji.

Externí odkazy